И́ан Уайт (; 4 июня 1984, Штайнбах, Манитоба) — профессиональный канадский хоккеист, защитник. В настоящее время игрок клуба АХЛ «Провиденс Брюинз».

На драфте НХЛ 2002 года был выбран в 6 раунде под общим 191 номером командой «Торонто Мэйпл Лифс».Бывший игрок челябинского Трактора.

Статистика

Клубная статистика 
                                             --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
 Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
 --------------------------------------------------------------------------------------
 2000-01  Swift Current Broncos       WHL    69   12   31   43   24  19   1   4   5   6
 2001-02  Swift Current Broncos       WHL    70   32   47   79   40  12   4   5   9  12
 2002-03  Swift Current Broncos       WHL    64   24   44   68   44   4   0   4   4   0
 2003-04  Swift Current Broncos       WHL    43    9   23   32   32   5   1   3   4   8
 2003-04  St. John's Maple Leafs      AHL     8    0    4    4    2  --  --  --  --  --
 2004-05  St. John's Maple Leafs      AHL    78    4   22   26   54   5   0   2   2   2
 2005-06  Toronto Marlies             AHL    59    8   29   37   42   5   1   4   5   4
 2005-06  Toronto Maple Leafs         NHL    12    1    5    6   10  --  --  --  --  --
 2006-07  Toronto Maple Leafs         NHL    76    3   23   26   40  --  --  --  --  --
 2007-08  Toronto Maple Leafs         NHL    81    5   16   21   44  --  --  --  --  --
 2008-09  Toronto Maple Leafs         NHL    71   10   16   26   57  --  --  --  --  --
 2009-10  Toronto Maple Leafs         NHL    56    9   17   26   39  --  --  --  --  --
 2009-10  Calgary Flames              NHL    27    4    8   12   12  --  --  --  --  --
 2010-11  Calgary Flames              NHL    16    2    4    6    6  --  --  --  --  --
 2010-11  Carolina Hurricanes         NHL    39    0   10   10   12  --  --  --  --  --
 2010-11  San Jose Sharks             NHL    23    2    8   10    8  17   1   8   9   8
 2011-12  Detroit Red Wings           NHL    77    7   25   32   22   5   1   0   1   0
 2012-13  Detroit Red Wings           NHL    25    2    2    4    4  --  --  --  --  --
 --------------------------------------------------------------------------------------
          NHL Totals                        503   45  134  179  254  22   2   8  10   8

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Свифт-Каррент Бронкос»
Игроки «Сент-Джонс Мэйпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой